Запорожець — козак Запорозької Січі (від місця перебування — «за порогами»). Сучасний житель м. Запоріжжя — запоріжець.
 Запорожець — українське прізвище.
 «Запорожець» — марка автомобіля, що випускалася на Запорізькому автомобільному заводі з 1960 по 1994 рік.
 «Запорожець» — бронепотяг УНР.
 «Запорожець» — перший радянський трактор.

Географічні об'єкти

Села

Запорожець — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Запорожець — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Запорожець — Донецька область, Тельманівський район
 Запорожець — Запорізька область, Запорізький район
 Запорожець — Херсонська область, Генічеський район

Запорожець — , Рибницький район

Див. також
 Запорожець (прізвище)